Nikolai Jefimowitsch Timkow (, wiss. Transliteration Nikolai Jefimovič Timkov; * 12. August 1912 in Rostow am Don; † 25. Dezember 1993 in Sankt Petersburg, Russland) war ein sowjetisch-russischer Maler und Mitglied des Leningrader Künstlerverbandes. und gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Leningrader Schule für Malerei.

Werdegang 

Timkow studierte 1927–1931 an der Kunsthochschule in Rostow am Don, 1933–1939 an der Abteilung für Malerei der Russischen Kunstakademie in Leningrad. Er studierte bei namhaften Künstlern und Lehrern der Akademie wie Isaak Brodski, Arkadi Rylow, Michail Bernstein, Wladimir Serow und Alexander Ljubimow. Im Jahr 1939 schloss er sein Studium bei Brodski mit einer Diplomarbeit „Ein freier Tag in der Stadt“ (Выходной день за городом).

Nach dem Studium wurde Timkow zum Wehrdienst bei der Baltischen Flotte eingezogen und blieb bis 1946 Marinesoldat. Während des Großen Vaterländischen Krieges und der Belagerung Leningrads gehörte Timkow zu den Verteidigern der Stadt. 1943 wurde Timkow als Mitglied des sowjetischen Künstlerverbandes in Leningrad aufgenommen. 1947 stellte er in den Räumen des Künstlerverbandes erstmals aus. Gemälde von Timkow wurden danach 1957, 1964, 1975, 1982, 1993, in Moskau, Leningrad, Rostow-am-Don und anderen Städten der UdSSR gezeigt. Im Jahr 1987 erhielt er den Ehrentitel Verdienter Künstler der Russischen Föderation.

Seit den frühen 1960er Jahren verbrachte Timkow jeden Sommer im Dorf Walentinowka bei Wyschni Wolotschok in der Oblast Kalinin. Dort schuf er die meisten seiner vielen Gemälde und Skizzen. Im Winter setzte er die weitere Arbeit in seiner Leningrader Werkstatt fort. Timkow wurde fortan zu den großen Meistern der russischen Landschaftsmalerei gezählt. Arbeiten von ihm hängen im Russischen Museum in Sankt Petersburg und anderen großen Museen Russlands, ebenso wie in vielen privaten Sammlungen in Russland und im Ausland. Auch nach seinem Tod fand seine Arbeit Anerkennung und stieß auf großes Interesse im Ausland. Zwei in den Vereinigten Staaten veröffentlichte Bücher beschäftigen sich mit ihm. Ausstellungen seiner Bilder wurden in den Städten San Francisco (1998, 2000, 2001), Aspen (1999), New York (1999, 2001), Scottsdale (2000), Palm Beach (2000), Vail (2001), Washington (2001) und in anderen Städten durchgeführt. Diese mehrten seinen Ruhm als „russischen Impressionisten“ und machten ihn zu einem der bekanntesten sowjetischen Künstler.

Literatur (Auswahl) 

 Выставка произведений ленинградских художников 1951 года. Каталог. Л., Лениздат, 1951. С.20.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1954 года. Каталог. Л., Изогиз, 1954. С.19.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1955 года. Каталог. Л., ЛССХ, 1956. С.18.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1956 года. Каталог. Л., Ленинградский художник, 1958. С.24.
 1917 — 1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Л., Ленинградский художник, 1958. С.32.
 Всесоюзная художественная выставка, посвящённая 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Каталог. М., Советский художник, 1957. С.78.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1958 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1959. С.27.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1963. С.18.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1961. С.41–42.
 Республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. М., Советский художник, 1960. С.82.
 Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1964. С.40.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1962 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1962. С.26.
 Вторая республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. М., Советский художник, 1965. С.38.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1968 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1971. С.15.
 Наш современник. Каталог выставки произведений ленинградских художников 1971 года. Л., Художник РСФСР, 1972. С.21.
 По родной стране. Выставка произведений художников Ленинграда. 50 Летию образования СССР посвящается. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1974. С.25.
 Наш современник. Вторая выставка произведений ленинградских художников 1972 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1973. С.11.
 Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1980. С.26.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. Л., Художник РСФСР, 1976. С.32.
 Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 60-летию Великого Октября. Л., Художник РСФСР, 1982. С.22.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1978 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1983. С.16.
 Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1983. С.24.
 Peinture Russe. Catalogue. Paris, Drouot Richelieu, 1991, 24 Septembre. Р.19.
 Ленинградские художники. Живопись 1950—1980 годов. Каталог. СПб., 1994. С.4.
 Этюд в творчестве ленинградских художников. Выставка произведений. Каталог. СПб., 1994. С.6.
 Saint-Petersbourg — Pont-Audemer. Dessins, Gravures, Sculptures et Tableaux du XX siecle du fonds de L' Union des Artistes de Saint-Petersbourg. Pont-Audemer, 1994. Р.96, 100, 105, 110.
 Лирика в произведениях художников военного поколения. Выставка произведений. Каталог. СПб., 1995. С.6.
 Живопись 1940—1990 годов. Ленинградская школа. Выставка произведений. СПб., 1996. С.4.
 The Seasons of Timkov. Master Russian Impressionist. The Pushkin Collection, 1998.
 Akademichka. The Academic Dacha through the eyes of Nikolai Timkov. The Pushkin Group and the Timkov Collection, 1999.
 Vern G. Swanson. Soviet Impressionist Painting. Woodbridge, England, Antique Collectors' Club, 2008. Р.400. ISBN 1-85149-549-5, ISBN 978-1-85149-549-8.
 Russian Fine & Decorative Art. Dallas, Texas, Heritage Auction Galleries. 2008, November 14. Р.24, 31, 33, 41, 46, 51, 59, 64–65, 69, 74, 77, 82–83, 120.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. С.9, 15, 18–22, 24, 371, 384, 386–407, 441–443. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7

Weblinks 

 Unbekannt Sozialistischen Realismus. Die Suche und Entdeckung (russisch)
 Bildkatalog der Werke von Nikolai Jefimowitsch Timkov (englisch)
 Ausstellung von Werken von Nikolai Jefimowitsch Timkov (russisch)

Fußnoten 

Maler (Russland)
Maler des Realismus
Verdienter Künstler
Person (Sankt Petersburg)
Russe
Geboren 1912
Gestorben 1993
Mann